Chouteau peut désigner :

 Chouteau, une ville située dans l’Oklahoma
Le comté de Chouteau, dans le Montana
Le Lac Chouteau, dans le Montana
L'ile de Chouteau, près de Saint-Louis (Missouri), située dans le Comté de Madison, Illinois
Chouteau Township (Illinois)

Chouteau est un nom d'une famille des marchands de fourrures et explorateurs d'origine française d'Amérique du Nord, dont certain des ancêtres vinrent du Béarn s'établir initialement à la Nouvelle Orléans, en Louisiane, puis se déplacèrent plus au nord, au niveau du Missouri où ils développèrent leurs activités de traite des fourrures et négoce, tout en contribuant à créer la ville de Saint-Louis (Missouri):

 Marie-Thérèse Bourgeois Chouteau (matriarche de la famille) et son premier mari René-Auguste Chouteau, père,
René-Auguste Chouteau, fils, qui avec son beau-père Pierre Laclède, a fondé la ville de Saint-Louis, Missouri), 
Marie-Thérèse Bourgeois Chouteau et Pierre Laclède, son second mari :
 René Auguste Chouteau Jr.
 Renoto Chouteau
 Jean-Pierre Chouteau 
 Marie Pelagie Labbadie (Chouteau)
 Marie Louise Papin (Chouteau)
 Victoire Gratiot (Chouteau)

Enfants de Jean-Pierre Chouteau et Brigitte Chouteau (Saucier): 
 Auguste-Pierre Chouteau
 Pierre Chouteau dit 'Cadet'
 Pelagie Berthold (Chouteau)
 Paul Liguest (Chouteau)
 François Chouteau

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme